Сергей Мельничук:
 Мельничук, Сергей Иванович (1967—2013) — украинский предприниматель и политик.
 Мельничук, Сергей Петрович (род. 1972) — украинский военный и политический деятель.